Варфоломєєв Анатолій Сергійович (* 1988) — український паратриатлоніст, учасник літніх Паралімпійських ігор 2020 у Токіо.
 Варфоломєєв Василь Михайлович (1923—1988) — сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Варфоломєєв Володимир Олександрович (1984—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-україської війни.
 Варфоломєєв Дмитро Миколайович (* 1978) — російський футболіст.
 Варфоломєєв Дмитро Федорович (1918—1992) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки РРФСР.
 Варфоломєєв Іван Олександрович (* 2004) — український футболіст, півзахисник львівського «Руху».
 Варфоломєєв Карпо Петрович (1903—1971) — рядовий РА, Герой Радянського Союзу.
 Варфоломєєв Леонард Іванович (1936—2010) — народний артист Росії.
 Варфоломєєв Максим Тимофійович (? — 1937) — український радянський діяч, аграрій, вчений, віце-президент Академії сільськогосподарських наук УРСР.
 Варфоломєєв Михайло Петрович (1918 — ?) — старшина РА, повний кавалер ордена Слави.
 Варфоломєєв Сергій Дмитрович (* 1945) — член-кореспондент РАН, лауреат Державної премії СРСР.

Див. також
 Варфоломеєва